Geografie:
Lula (Nederland), een buurtschap en voormalig dorp in de gemeente Midden-Groningen
Lula (Georgia), een plaats in de VS
Lula (Italië), een plaats op het Italiaanse eiland Sardinië
Lula (Mississippi), een plaats in de VS
Lula (Slowakije), een gemeente in Slowakije

Personen:
Luiz Inácio Lula da Silva (1945), een Braziliaans president
Luís Ribeiro Pinto Neto (1946), een Braziliaans voetballer en trainer
Luís Alonso Pérez (1922-1972), een Braziliaans voetbaltrainer